US Open 2019 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 28 sierpnia–7 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka 

US Open 2019
US Open – gra podwójna mężczyzn